6,35 мм Браунинг (официальное наименование по C.I.P.: 6,35 Browning, допускаемые синонимы — 25 Auto(matic), 25 ACP; официальное наименование по американской : 25 Auto(matic), хотя изначально в США использовалось .25 ACP(от Automatic Colt Pistol)) — пистолетный патрон с цилиндрической гильзой, имеющей маловыступающую закраину, производство которого было налажено в Бельгии в 1905/06 годах, позже в других странах Европы и в США (в 1908 году). Патрон предназначается для малогабаритных (т. н. «жилетных») карманных пистолетов и револьверов.

За время длительного существования 6,35-мм патрона для его обозначения (помимо указанных выше регламентированных/рекомендованных) использовались различные наименования:

— 6,35 mm A.C.P.;

— 6,35 mm Selbstlade Pistole;

— .25 A.S.P. — Auto Selbstlade Pistole;

— .25 Auto Pistol;

— .25 Colt Auto;

— .25&6.35 Auto и 25-6,35 m/m;

— DWM 508A — индекс гильзы по каталогу германской фирмы ;

— GR 757 — индекс патрона по каталогу австро-венгерской фирмы Georg Roth;

В литературе встречаются наименования с указанием длины гильзы вида 6,35x15,8 Browning, 6,35x15 и т. п., иногда с добавлением указывающих на полуфланцевый тип гильзы букв: SR () или HR (). Производители патронов и оружия такие обозначения не используют.

История 
Патрон был разработан в 1906 году конструктором-оружейником Дж. М. Браунингом для новой модели малогабаритного пистолета Browning M1906 производства бельгийской оружейной фирмы «Fabrique Nationale d’Armes de Guerre».

Благодаря гильзе с мало выступающей закраиной, этот пистолетный патрон мог использоваться не только в пистолетах, но и в револьверах. Баллистические характеристики, пробивное и останавливающее действие пули у патрона достаточно скромные, вследствие чего этот боеприпас используется преимущественно в компактных образцах гражданского оружия, предназначенного для самообороны на небольших дистанциях. Впрочем, в первой трети XX века оружием под этот боеприпас нередко вооружались высшие офицеры вооруженных сил и полиции.

6,35-мм патроны Browning в ряде пистолетов при досылке в патронник фиксируются передним торцом гильзы в уступ патронника, в ряде других — упором закраины в торец патронника. Гильза патрона почти цилиндрической формы, латунная.

С целью увеличить дульную энергию и останавливающее действие пули, в начале 1970х годов в США предпринимались попытки переснаряжения ранее выпущенных патронов .25 ACP современным бездымным порохом.

Типы патронов 
Стандартная пуля — оболочечная, состоит из свинцового сердечника и латунной, мельхиоровой или биметаллической оболочки. Впрочем, в США разработаны также патроны с пулями повышенного останавливающего действия:
 .25 ACP Automatic Magsafe Defender +P — патрон с увеличенной скоростью пули (при этом, масса пули уменьшена до 22 гран);
 Hornady XTP Jacketed Hollow Point Self Defense Ammunition — патрон с экспансивной оболочечной пулей массой 35 гран с углублением в носике пули;
 Speer Gold Dot Hollow Point Self Defense Ammunition — патрон с экспансивной полуоболочечной пулей типа «Hollow Point» массой 35 гран с углублением в носике пули;
 Cor-Bon Glaser Safety Slug — патрон с не дающей рикошетов медной пустотелой пулей массой 40 гран, наполненной свинцовой дробью диаметром 1,25 мм и закрытой в носовой части пластмассовым колпачком;
 Winchester Super-X Self Defense Ammunition — патрон с пулей со сплющивающейся головной частью типа «Expanding Point» массой 45 гран;
 HOXIE — патрон с экспансивной свинцовой пулей со стальным шариком в головной части, при попадании в цель твердый стальной шарик деформирует мягкую свинцовую пулю.

Кроме того, выпускался патрон с безоболочечной свинцовой пулей, предназначенный для использования в револьверах.

Достоинства и недостатки 
Как и все боеприпасы, патрон  6,35 × 15 мм имеет свои достоинства и недостатки:

Производство 
6,35-мм пистолетные патроны Browning производились в Бельгии, Германии, США, Чехословакии и многих других странах. В ряде стран они производятся до настоящего времени.
  — выпуск патронов начат в 1925 году и продолжался до начала войны в сентябре 1939 года, патроны имели клеймо Pk
  — патрон с оболочечной пулей массой 50 гран производится фирмой Aguila Ammunition
  — патрон с оболочечной пулей массой 50 гран и неоржавляющим капсюлем производится фирмой Фиокки Мунициони;
  — патрон с оболочечной пулей массой 50 гран и неоржавляющим капсюлем производится компанией Први партизан в качестве боеприпаса для гражданского оружия;
  — патроны различных типов производятся несколькими компаниями
  — патрон с оболочечной пулей массой 50 гран и неоржавляющим капсюлем производится компанией Sellier & Bellot в качестве боеприпаса для гражданского оружия.

Производство в СССР 
В СССР серийный выпуск идентичного 6,35-мм пистолетного патрона (индекс ГАУ — 57-Н-112) был начат в 1934 году на патронном заводе № 3 им. тов. Володарского в Ульяновске (входившем в трест «Патрубвзрыв»). Патроны производились для пистолета ТК и находившихся на вооружении 6,35-мм пистолетов иностранного производства. Производство патрона продолжалось до начала Великой Отечественной войны. Упаковка маркировалась как «Патроны к пистолету „Браунинг“».

Некоторые авторы указывали, что советские 6,35-мм патроны имели усиленный пороховой заряд, что не соответствует действительности, так как отечественные патроны обеспечивали стандартную для 6,35-мм патронов скорость пули: 220—230 м/с.

Примечания

Литература 
 Константин Соловьёв. Пистолетные патроны Браунинга  // журнал «Калашников. Оружие. Боеприпасы. Снаряжение», № 5, 2002. стр.24-31
 Константин Соловьёв. Маркировка гильз пистолетных патронов Браунинга  // журнал «Калашников. Оружие. Боеприпасы. Снаряжение», № 6, 2002. стр.24-30

Ссылки 
 INTERNATIONAL AMMUNITION ASSOCIATION, Inc.  — сайт коллекционеров патронов, содержит сведения о производителях и маркировке пистолетных патронов

Пистолетные патроны
Патроны с полуфланцевой гильзой
Патроны центрального воспламенения

Появились в 1906 году в США